Городчанка — название населённых пунктов в России:
 Городчанка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Городчанка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.